Testudo  – genere di rettili appartenente alla famiglia delle testudinidae
Testuggine romana  – formazione di fanteria caratteristica dell'esercito romano
Testuggine  – arma da assedio medioevale
Testuggine  – costellazione obsoleta